Molekulska formula -{ClO2}- se može odnositi na:

 Hlor dioksid
 Hloril